Tirol (regio), een regio in het huidige Oostenrijk en Italië;
 Tirol (deelstaat), een deelstaat van Oostenrijk;
 Graafschap Tirol, een vazalstaat van Heilige Roomse Rijk (1140–1804);
 Vorstelijk graafschap Tirol en land Vorarlberg, een kroonland van het vroegere Oostenrijk-Hongarije (1815-1918);
 Tirol (Zuid-Tirol), een gemeente in Zuid-Tirol;
 Noord-Tirol, een regio in Oostenrijk;
 Oost-Tirol, een regio in Oostenrijk;
 Zuid-Tirol, een regio in Italië.
 Tirolo (frazione), een frazione in de Italiaanse gemeente Oncino in de provincie Cuneo